Idealism est le premier album du groupe de musique électronique allemand Digitalism.

Pistes de l'album

Notes et références 

Album de Digitalism
Album publié par Virgin Records
Premier album musical sorti en 2007